Сверре Хансен: Хансен, Сверре (1899—1991) — норвежский легкоатлет.
 Хансен, Сверре (1913—1974) — норвежский футболист.